Slovo dron má několik významů.

 Bezpilotní letoun – také zvaný dron
 Dron – fiktivní robot z Hvězdných válek
 Dron – fiktivní vesmírná loď ze Star Treku

Externí odkazy